Christiania est le nom d'un quartier autogéré de Copenhague au Danemark.
Christiania, en latin ou en danois (parfois orthographiée Kristiania, en dano-norvégien), est le nom porté par la ville d’Oslo, capitale de la province, puis du royaume de Norvège, de 1624 à 1925, fondée par Christian IV, roi du Danemark, après l'incendie de la première bourgade installée au fond du long golfe d'Oslo.
Le christiania est une technique de ski, proposant virages ou arrêts souples ou brusques, en maintenant les skis parallèles. Elle est née à la Belle Époque sur les longues pistes de ski très fréquentées de la ville de Christiania et s'effectue après un appui et un saut léger qui placent les skis perpendiculairement au chemin de descente.